Stadionul Tudor Vladimirescu este numele mai multor stadioane de fotbal. Se poate referi la: 

 Stadionul Tudor Vladimirescu (1963) - stadionul original, demolat în 2015
 Stadionul Tudor Vladimirescu (2019) - înlocuirea lui, deschis în 2019